Die Liste der Länderspiele der walisischen Fußballnationalmannschaft der Frauen enthält alle von der FIFA offiziell geführten Spiele der walisischen Fußballnationalmannschaft der Frauen.

Seit 1974 tritt eine walisische Frauennationalmannschaft zu Länderspielen an. Von 1984 an pausierte der Spielbetrieb bis in das Jahr 1993. Seitdem nimmt die Auswahl an der Qualifikation für Europa- und Weltmeisterschaften, bis auf die EM 2005, teil, man konnte sich aber durchweg für kein Endturnier qualifizieren. Schon 1979 waren die Waliserinnen bei der inoffiziellen Europameisterschaft in Italien dabei. Dort schloss das Team nach zwei Niederlagen als Gruppenletzter ab. In bisher sieben Teilnahmen am Algarve-Cup belegte Wales vier Mal den 12. und letzten Platz. In den Jahren 2011 und 2012 sprang als beste Platzierung ein achter Platz heraus.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Alle Ergebnisse sind aus der Sicht der walisischen Mannschaft angegeben.
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der walisischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der walisischen Mannschaft
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen

1974 bis 1984

1993 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Länderspielbilanz 
 grüne Hintergrundfarbe = Positive Bilanz
 gelbe Hintergrundfarbe = Ausgeglichene Bilanz
 rote Hintergrundfarbe = Negative Bilanz
 Sp. = Spiele
 S = Siege
 U = Unentschieden
 N = Niederlagen

Stand: 21. Februar 2023

Weblinks 
 Nationalspielerinnen auf der Homepage des Verbandes, faw.org.uk (englisch)
 FIFA-Ergebnisliste de.fifa.com (Zeitraum einstellbar)

Einzelnachweise 

Wales
!Landerspiele der Nationalmannschaft der Frauen